Az Eredivisie 1957-58-as szezonja volt a bajnokság második kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt. A győztes a DOS lett, de mivel azonos pontszámmal végzett az SC Enschede csapatával, egy mindent eldöntő mérkőzést kellett játszania, melyet hosszabbítás után 1–0-ra nyert meg. A gólkirály a NAC Breda játékosa, Leo Canjels lett 32 góllal.

A szezon végén még egy plusz találkozóra szükség volt, eldöntendő a kieső kilétét. Ezt az Elinkwijk és a GVAV vívta, melyet előbbi nyert meg, így a GVAV esett ki.

Végeredmény 

1 Kupagyőztes. 
2 A következő szezontól egy másik csapattal történt egyesülés után már DWS néven indult.

Kereszttáblázat

Lásd még 

 Eerste Divisie 1957-58
 Tweede Divisie 1957-58

Források 

Holland labdarúgó-bajnokságok
Holland 1
Holland 1